Niemcy:
 Zellertal – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Zellertal – dolina w Palatynacie
 Zellertal – dolina w Lesie Bawarskim